Kiarostami ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas Kiarostami (1940–2016), iranischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Lyriker
 Bahman Kiarostami (* 1978), iranischer Filmregisseur